Universíada de 2007 pode se referir a:

 Universíada de Verão de 2007
 Universíada de Inverno de 2007